A Siker é uma empresa brasileira fornecedora de materiais esportivos fundada em 2010 pelo Grupo Siker, existente desde 1995. A fábrica têxtil, a confecção, administração e a loja da empresa estão localizadas em Fortaleza e, sua tinturaria está em Cascavel.

Fornecidos

Futebol 
  Esporte de Patos
 
  Quixadá

Ligações externas 
 Site
 Facebook
 Twitter

Empresas de artigos esportivos do Brasil
Equipamentos esportivos
Marcas do Brasil
Empresas fundadas em 2010